Angel – imię męskie
 Angel – wodospad
 Angel – złota moneta angielska, początkowo (XV w.) o wartości 1/3 funta (6 szylingów i 8 pensów)
 Angel – stacja metra londyńskiego
 Jewgienij Piotrowicz Angel – ukraiński dowódca partyzancki okresu wojny domowej w Rosji
 Angel Burn – powieść dla młodzieży autorstwa L.A. Weatherly

Film i produkcja telewizyjna 
 Angel (Anioł Ciemności) – serial telewizyjny
 Angel – film Jima McKaya z 2005 roku
 Angel – film François Ozona z 2007 roku

Postacie fikcyjne 
 Angel (Buffy) – postać fikcyjna, bohater seriali Buffy: Postrach wampirów i Anioł ciemności
 Angel (Tekken) – postać z gry Tekken
 Angel (Neon Genesis Evangelion) – postać z anime Neon Genesis Evangelion
 Angel (postać z komiksów Marvela)

Muzyka 
 „Angel” – piosenka Jimiego Hendriksa
 „Angel” – piosenka i singel Lionela Richiego z 2000 roku
 „Angel” – singel Natashy Bedingfield z 2008 roku
 „Angel” – singel Madonny z 1985 roku
 „Angel” – singel Massive Attack
 „Angel” – piosenka Sarah McLachlan
 „Angel” – piosenka Aerosmith
 „Angel” – piosenka Judas Priest
 „Angel” – piosenka Shaggy’ego
 „Angel” – piosenka Alicji Boratyn
 „Angel” – piosenka Flipsyde
 „Angels” – piosenka Robbiego Williamsa
 „Angel” – amerykański zespół heavymetalowy

Zobacz też 
Anioł